Гращенков — русская фамилия.

Известные носители 
 Гращенков, Александр Иванович (род. 1952) — российский журналист и фотокорреспондент.
 Гращенков, Виктор Николаевич (1925—2005) — российский искусствовед, профессор.
 Гращенков, Николай Иванович (1898—1965) — советский врач.
 Гращенков, Юрий Григорьевич (1945—2022) — российский дипломат.

 Гращенкова, Ирина Николаевна (род. 1940) — советский и российский киновед.

См. также 
 Гращенко, Виктор Иванович (род. 1939) — советский футболист.